Rohwer steht für:

 Rohwer (Arkansas), Ort im Desha County

Rohwer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Rohwer (* 1951), deutscher Politiker (SPD)
 Björn Rohwer (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Dirk Kock-Rohwer (* 1960), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) 
 Forest Rohwer (* 1969),  US-amerikanischer Mikrobiologe und Ökologe
 Franz Rohwer (1905–1981), deutscher Politiker (CDU)
 Götz Rohwer (1947–2021), deutscher Sozialwissenschaftler
 Herbert Rohwer (1922–2006), deutscher Handballspieler

 Jörn Jacob Rohwer (* 1965), deutscher Judaist, Pädagoge und Publizist
 Jürgen Rohwer (1924–2015), deutscher Historiker
 Lars Rohwer (* 1972), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen
 Otto Rohwer (1881–1964), deutscher Beamter und Landwirt
 Sievert Allen Rohwer (1887–1951), US-amerikanischer Entomologe
 Thorsten Rohwer (* 1976), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Rover